Dalzell puede hacer referencia a:

Lugares 
 Dalzell, Illinois
 Dalzell, Ohio
 Dalzell, Carolina del Sur
 Dalzell, Dakota del Sur
 Dalzell House, Motherwell, Escocia

Personas 
 Trent Dalzell (1989- ), actor australiano
 Nicol Alexander Dalzell (1817-1878), botánico escocés